Black Robe steht für:
 
 Black Robe, Originaltitel von Schwarzrock (Roman), Roman von Brian Moore aus dem Jahre 1985
 Black Robe – Am Fluß der Irokesen, Verfilmung des Romans durch Bruce Beresford aus dem Jahr 1991